Тіпаза — місто в Алжирі.
 Тіпаза — вілаєт Алжиру.
 Тіпаза — давньоримське місто в Північній Африці.